Réquiem, cerimônia funéreo-religiosa
 Requiem (oração) - oração católica romana
 Requiem (filme) - filme alemão de Hans-Christian Schmid
 Requiem (Dungeons and Dragons) - episódio final da série

Música 
 Requiem (Mozart)
 Requiem (Stravinski)
 Requiem (Verdi)
 Requiem (álbum de Aeternitas)
 Requiem (álbum de Bathory)
 Requiem (álbum de John 5)

Jogos 
 Requiem: Bloodymare - um MMORPG
 War Requiem
 Vampire: The Requiem - jogo de RPG

Desambiguação